Příjmení Hadamczik nosí více různých osobností

 Alois Hadamczik (* 1952) – český hokejový trenér a podnikatel, bratr Evžena
 Evžen Hadamczik (1939–1984) – český fotbalový trenér, bratr Aloise
 Pavel Hadamczik (* 1967) – český fotbalový trenér a činovník, syn Evžena, synovec Aloise